Csehország
 Záluží, település a Berouni járásban
 Záluží, település a Litoměřicei járásban
 Záluží, Kotovice településrésze a Dél-plzeňi járásban
 Záluží, Spálené Poříčí településrésze a Dél-plzeňi járásban
 Záluží, Třemošná településrésze az Észak-plzeňi járásban
 Záluží, Bílsko településrésze a Strakonicei járásban
 Záluží, Chyšky településrésze a Píseki járásban
 Záluží, Kovářov településrésze a Píseki járásban
 Záluží, Čelákovice településrésze a Kelet-prágai járásban
 Záluží, Dolní Třebonín településrésze a Český Krumlov-i járásban
 Záluží, Přídolí településrésze a Český Krumlov-i járásban
 Záluží, Litvínov településrésze a Mosti járásban
 Záluží, Slavče településrésze a České Budějovice-i járásban
 Záluží, Trocnov neve 1949-ig a České Budějovice-i járásban
 Záluží, Sušice településrésze a Klatovyi járásban
 Záluží, Tábor településrésze a Tábori járásban
 Záluží, Vlastiboř településrésze a Tábori járásban
 Záluží u Budislavě, T településrésze a Tábori járásban